Panoa är ett släkte av spindlar. Panoa ingår i familjen Desidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Panoa